Бекулешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Чомеджешть.
 Бекулешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Кирлогань.